De Branche Lotus Blanc is een verdwenen Brusselse tak der Belgische Theosofische Vereniging.

Ze werd opgericht in 1903.
Deze tak was vooral actief inzake het verspreiden van de theosofie onder de jeugd. 
Een van haar bekende logevoorzitters waren mevr. van der Hecht en Berthe Nyssens.
Deze tak verdween met de Tweede Wereldoorlog. 

Lotus Blanc
Vereniging in Brussel